Остромир — посадник Новгорода в 1054 —1057 роках, полководець і державний діяч Русі . 
 Остромира Марія (1900 — † 1969) — українська письменниця

Див. також
 Остромирове Євангеліє